Determinación puede referirse a:
Osadía
Valor
Acción o efecto de determinar o determinarse
Decisión
Establecimiento
Fijación
Indicación
Causa

Notas